Redlynch kan syfta på följande platser:

Australien 

 Redlynch, Queensland, ort, Cairns Region,

Storbritannien 

 Redlynch, Somerset, ort, England, Somerset, 
 Redlynch, Wiltshire, ort, England, Wiltshire, 

Robotskapade Australienförgreningar